Notes et références 

Ambrì-Piotta